Akronim Parallel ATA, nazwa interfejsu systemowego w komputerach PC
 PATA – Polish Air Traffic Agency (obecnie Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej)
 Tomoaki "PATA" Ishizuka – japoński gitarzysta
 Pata – broń
 Pata – miasto w Senegalu